(1994-), joueur de rugby argentin,
 Salvat Etchart (1924-1985), écrivain français,
 Severo Rodríguez Etchart (1865-1903), peintre argentin.
 
Patronyme basque